Střemcha může znamenat:

někdejší rod dřevin, řazených nyní do rodu slivoň

 střemcha obecná – střemcha hroznovitá (Prunus padus)
 střemcha pozdní (Prunus serotina)
 střemcha viržinská (Prunus virginiana)

příjmení osob
 Bohumil Střemcha (1878-1966), český fotograf
 Jan Střemcha (1835-1908), rakouský politik české národnosti, poslanec Českého zemského sněmu